Майтобе — название населённых пунктов в Казахстане:
 Майтобе — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Майтобе — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Майтобе — станция в Кербулакском районе Алматинской области.
 Майтобе — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Майтобе — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Майтобе (быв. Мичурино) — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.